Název Hrnčíře má více sídel:
 Hrnčíře (Šeberov), osada v Praze-Šeberově
 Hrnčíře (Vilice), část obce Vilice v okrese Tábor
 Hrnčíře (Jenišův Újezd), zaniklá ves a grangie oseckého kláštera v k. ú. Jenišův Újezd, dnes území města Bílina v okrese Teplice

Externí odkazy